Leucipo puede referirse a:
 Leucipo de Mileto, filósofo griego.

Mitología
Leucipo es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Leucipo (hijo de Enómao), rey de Pisa, que se enamoró perdidamente de la ninfa Dafne.
 Leucipo (hijo de Jantio), un gran cazador descendiente de Belerofonte.
 Leucipo (hijo de Lampro) y Galatea.
 Leucipo (hijo de Naxos), rey de la isla de Día o Naxos y padre de Esmerdio.
 Leucipo (hijo de Pemandro) y Tanagra. Resultó muerto accidentalmente por su padre.
 Leucipo (hijo de Perieres) y Gorgófone, un príncipe de Mesenia, padre de Arsínoe, Hilaíra y Febe.
 Leucipo (hijo de Turímaco), rey de Sición, padre de Calquinia y abuelo de Perato.
 Leucipo era el nombre de un hijo que Heracles tuvo con Eurítele (hija de Tespio).
 Leucipo (padre de Placia), la esposa de Laomedonte, rey de Troya.
 Leucipo de Lesbos, un caudillo de Lesbos que fue enviado por el rey Macareo a fundar una colonia en Rodas con sus seguidores.
 Leucipo también era el sobrenombre de Testio, el primero que envió a sus hijos a la caza del Jabalí de Calidón.
 Leucipo (hijo de Hipocoonte), uno de los participantes en la caza del Jabalí de Calidón.

Referencias